Trunk kan syfta på:

Kommunikationstrunk – en ledning som bär flera fysiska eller virtuella kommunikationslinjer
Trunkledning – en fast förbindelse för distribution av olika typer av information mellan två fasta punkter.
Trunk (mjukvara) – ett begrepp för projektets baslinje
Trunk (musikalbum) – skiva utgiven av Ulf Lundell 2013
Trunk Music – en kriminalroman av Michael Connelly, se Återkomsten (roman, 1997)